El término Ligea o Ligeia puede referirse a:

 Ligeia, un cuento de Edgar Allan Poe.

 Ligea, una de las Nereidas de la Mitología griega.

 Ligea, un género de rósidas.

 Ligea, un género obsoleto de aves, sinónimo de Microligea.